DYU steht für:
 Flughafen Duschanbe (IATA-Code), Flughafen in Tadschikistan

dyu steht für:
 Dioula (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen

Abkürzung